Cerkev sv. Jakoba, Ljubljana, je lahko:

 Cerkev sv. Jakoba, Ljubljana (Center)
 Cerkev sv. Jakoba, Ljubljana (Šentjakob ob Savi)